Swimmingpool steht für:
 Schwimmbecken, eine öffentliche oder private Badeanlage
 Swimming Pool (Cocktail), ein Colada-Cocktail
Werke:
 Der Swimmingpool, Spielfilm von Jacques Deray aus dem Jahr 1969
 Swimming Pool – Der Tod feiert mit, Spielfilm von Boris von Sychowski aus dem Jahr 2001
 Swimming Pool (Film), Spielfilm von François Ozon aus dem Jahr 2003